Santa Marinha (Ribeira de Pena), een plaats in de Portugese gemeente Ribeira de Pena
 Santa Marinha (Seia), een plaats in de Portugese gemeente Seia
 Santa Marinha (Vila Nova de Gaia), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Gaia